Os, OS eller O.S. kan syfta på:

 Osmium – grundämne med tecknet Os
 Ossetiska – språk med ISO 639-1-koden os 
 O.S. Engines – japanskt företag som tillverkar modellmotorer
 Vid Ljuda Os – ett historiskt skådespel

Anatomi 
Anatomiska termer, från latin:
 os (pluralis ora) – "ansikte" och "mun"
 os (genitiv oris) – mun
 os (pluralis ossa) – ben i skelettet

Förkortningar 
 Olympiska spelen (OS) – internationell idrottstävling som anordnas vart fjärde år 
 Operativsystem (OS) – viss grundläggande programvara för datorer

Geografi 
 Os – äldre ord för ett vattendrags utlopp, se -os

Orter 
 Os kommun, Hordaland – kommun i Hordaland fylke i Norge
 Os kommun, Hedmark – kommun i Hedmark fylke i Norge
 Os, Värnamo kommun – småort och tidigare bruksort i Värnamo kommun,

Sammansättningar
 Stekos – gaser och partiklar som stiger upp vid matlagning genom upphettning
 Kolos – en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom

Källor